Josip Juranović (kiejtése [jǒsip jurǎːnoʋitɕ], Zágráb, 1995. augusztus 16. –) világbajnoki bronzérmes horvát válogatott labdarúgó, a német Union Berlin játékosa. Testvérei Dragan és Mihael szintén labdarúgók.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A Dubrava és a Croatia Sesvete korosztályos csapataiban nevelkedett, mielőtt 2015-ben a Hajduk Split szerződtette. 2015. április 18-án mutatkozott be a HNK Rijeka elleni bajnoki mérkőzésen. 2018 júniusában a szezon csapatába is beválasztották. 2020. július 31-én szerződtette a lengyel Legia Warszawa.

A válogatottban 
2017. január 14-én mutatkozott be a válogatottban Kína ellen a Kína kupában. 2021. május 17-én kihirdette 26 fős keretét Zlatko Dalić szövetségi kapitány, amiben ő is szerepelt.

Statisztika

Klub 
2023. január 18-i állapotnak megfelelően.

A válogatottban 
2022. december 13-i állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Legia Warszawa
Ekstraklasa: 2020–21

Jegyzetek

További információk 
Josip Juranović adatlapja a Transfermarkt oldalon 

Horvát labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Zágrábiak
1995-ben született személyek
A Hajduk Split labdarúgói
A Legia Warszawa labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2022-es világbajnokság labdarúgói